Fisk kan have flere betydninger:

 Fisk – et hvirveldyr som lever i vand.
 Fisk (fødemiddel) – fisk som en proteinkilde.
 Fisk (kortspil) – et kortspil, hvor man spørger efter bestemte kort hos modspilleren, og får svaret "Fisk!", hvis denne ikke har de efterspurgte kort.
 Fiskene – stjernebillede
 Fiskene (stjernetegn) – stjernetegn
 Robert Fisk – en britisk journalist

Se også
 Fisken som kristent symbol